Танаид (бард) (ум. ок. 1075 г.) - ирландский поэт, бард, один из авторов песен в Книге захватов.
 Танаид (река) - древнегреческое название реки Танаис.